Miejscowości w Szwecji:
 Viby (gmina Kristianstad) – miejscowość (tätort) w gminie Kristianstad
 Vånga (gmina Norrköping) – miejscowość (tätort) w gminie Norrköping